Heinrich zu Stolberg ist Name oder Namensbestandteil folgender Personen:
* Heinrich zu Stolberg (1509–1572), regierender Graf zu Stolberg
 Heinrich V. zu Stolberg (um 1270–1357), Bischof von Merseburg
 Heinrich der Jüngere zu Stolberg (1467–1508), Statthalter von Friesland
 Heinrich Ernst zu Stolberg (1593–1672), regierender Graf zu Stolberg
 Heinrich Ernst zu Stolberg-Wernigerode (1716–1778), regierender Graf, Domherr und Dichter

Siehe auch:
 Henrich zu Stolberg-Wernigerode (1772–1854), Regent der Grafschaft Wernigerode